Le terme slamming désigne :

Slamming (maritime) : En terme maritime, s'est un synonyme de tossage écrit un mouvement d'un bateau lorsque l'étrave de celui-ci a tendance à effectuer des mouvements verticaux brutaux et à taper dans les vagues.
Slamming (fraude) : Pratique illicite lié aux nom de domaine web